Egzorcysta – osoba sprawująca egzorcyzm
 Egzorcysta – filmowy horror wyprodukowany w USA w roku 1973
 Egzorcysta II: Heretyk – filmowy horror wyprodukowany w USA w roku 1977
 Egzorcysta III – filmowy horror wyprodukowany w USA w roku 1990
 Egzorcysta 2½ – film komediowy wyprodukowana w USA w roku 1990
 Egzorcysta: Początek – filmowy horror wyprodukowany w USA w roku 2004
 Egzorcysta – serialowy thriller produkowany w USA w latach 2016-2017
Egzorcysta – animowany serial komediowy produkowany w Polsce w latach 2017-2019
 Egzorcysta – miesięcznik